«Дина́мо» Москва́ — названия ряда объектов в Москве.

 Клубы всероссийского спортивного общества «Динамо» в Москве

 Мужской баскетбол
 Женский баскетбол
 Мужское водное поло
 Мужской волейбол
 Женский волейбол
 Мини-футбол
 Футбол
 Динамо-2 (ранее «Динамо»-д)
 Динамо-2
 Женский футбол
 Футзал
 Хоккей с шайбой
 Динамо (молодёжный хоккейный клуб, Москва)
 Хоккей с мячом

 Другое
 Динамо (стадион, Москва)
 Динамо (станция метро, Москва)

См. также